Backscheider ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Backscheider (* 1992), französischer Skilangläufer
 Paula R. Backscheider (* 1943), amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin